Ате может означать:
 Ате, также Ата, Атэ (), — древнегреческая богиня бедствий.
 Ате () — коммуна во Франции.

 АТЕ — сокращение от термина «Административно-территориальная единица»